X-Man é um super-herói da Marvel Comics.

X-Man também pode se referir a:
 X-Man, um membro dos X-Men
 X-Man (série de televisão), um game show sul-coreano
 Xavier Carter (nascido em 1985), apelidado de X-Man, atleta americano de atletismo
 Xavier McDaniel (nascido em 1963), apelidado de "o X-Man", jogador de basquete americano
 Xavier Nady (nascido em 1978), apelidado de X-Man, jogador de beisebol americano
 Xander Bogaerts (nascido em 1992) apelidado de X-Man, jogador de beisebol de Aruba
 X-Man (jogo eletrônico)
 Xman, um romance de 1987 de Michael Brodsky

Ver também
 X-Men (desambiguação)

!Desambiguações mal formatadas